Junior herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2021 blev afholdt tirsdag den 21. september 2021 med start i Knokke-Heist og mål i Brugge i Flandern, Belgien. Ruten var 22,3 km lang. Løbet blev vundet af danske Gustav Wang.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Gustav Wang
 Carl-Frederik Bévort

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (junior herrer)